Puegpin (en francès Peypin) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Félix Gouin

Referències 

Municipis de les Boques del Roine